Иэн Уоллес (, полное имя Иэн Рассел Уоллес, ; 29 сентября 1946 — 22 февраля 2007) — британский музыкант, барабанщик.

Наиболее известен в связи с группой King Crimson, в составе которой он принимал участие в записи альбомов Islands (1971) и Earthbound (1972). В начале 2000-х годов некоторое время играл в новом составе King Crimson и в трибьют-группе 21st Century Schizoid Band. В 2004 году основал коллектив The Crimson Jazz Trio, исполняющий джазовые интерпретации композиций King Crimson.

Кроме того, Уоллес в разное время сотрудничал с большим количеством других музыкантов и коллективов, среди которых были Боб Дилан, Joe Walsh, Johnny Hallyday, Keith Emerson, Roy Orbison, Eric Clapton, Peter Banks, Jon Anderson, Brian Eno, Procol Harum, Yes и многие другие. В 2003 году он записал свой единственный сольный альбом Happiness With Minimal Side Effects.

Иэн Уоллес скончался от рака пищевода 22 февраля 2007 года. Перед смертью он при помощи своей жены вел хронику болезни в блоге в надежде, что его история поможет другим больным с подобным диагнозом.

Избранная дискография 
1970: The World – Lucky Planet
1971: King Crimson – Islands
1972: King Crimson – Earthbound
1972: Billy Burnette – Billy Burnette
1973: Alexis Korner & Snape – Accidentally Born in New Orleans 		
1973: Jackson Heights – Bump & Grind 	 	  	
1973: Alvin Lee & Mylon LeFevre – Road to Freedom
1973: Esther Phillips – Black-Eyed Blues
1974: Alexis Korner – Alexis Korner
1974: Big Jim Sullivan – Big Jims Back
1974: Alvin Lee – In Flight
1974: Alexis Korner – Mr. Blues
1974: Alexis Korner – Snape Live on Tour 	
1975: Steve Marriott – Marriott
1975: Alvin Lee – Pump Iron!
1978: Bob Dylan – Street-Legal  	
1979: Bob Dylan – Bob Dylan At Budokan
1981: Ronnie Wood – 1234 	
1981: David Lindley – El Rayo-X
1982: Don Henley – I Can't Stand Still
1982: David Lindley & El Rayo-X – Win This Record
1983: Jon Anderson – Animation
1983: Stevie Nicks – Wild Heart 	
1984: Don Henley – Building the Perfect Beast 	
1986: Graham Nash – Innocent Eyes 	
1986: Jackson Browne – Lives in the Balance	
1986: Bonnie Raitt – Nine Lives 		
1988: Traveling Wilburys – Traveling Wilburys, Vol. 1
1989: Roy Orbison – Mystery Girl 	
1990: London Quireboys – Little Bit of What You Fancy
1995: Alvin Lee & Ten Years After – Pure Blues
1995: Joe Walsh – A Future to This Life: Robocop - The Series Soundtrack
1996: Johnny Hallyday – Destination Vegas
1998: The Wallace/Trainor Conspiracy - Take A Train
1998: King Crimson – Live at Jacksonville, 1972
2000: Billy Burnette – Are You With Me Baby
2000: King Crimson – Live at Summit Studios: Denver, 03/12/1972 	  	
2000: Alvin Lee & Ten Years After – Solid Rock
2001: Rodney Crowell – Houston Kid
2001: King Crimson – Live in Detroit 1971	  	
2002: King Crimson – Earthbound	
2002: King Crimson – Ladies of the Road	
2003: The Warriors – Bolton Club '65
2003: Ian Wallace – Happiness With Minimal Side Effects
2003: King Crimson – Live in Orlando, 1972
2003: Bob Dylan – Street-Legal [Remastered]
2005: Fission Trip – Fission Trip, Volume One
2005: Adrian Belew – Side One
2005: Crimson Jazz Trio – King Crimson Songbook, Volume One
2006: 21st Century Schizoid Band – Pictures of a City: Live in New York
2007: Traveling Wilburys – Traveling Wilburys
2007: Steve Marriott's All Stars – Wam Bam
2009: Crimson Jazz Trio – King Crimson Songbook, Volume Two

Примечания

Ссылки 
 King Crimson Biography 
 Crimson Jazz Trio official website
  The music's over: Ian Wallace
 Allmusic: Artist Biography by Bruce Eder

Ударники Великобритании
Музыканты King Crimson
Музыканты прогрессивного рока
Рок-музыканты Великобритании
Умершие от рака пищевода
Персоналии по алфавиту
Сессионные музыканты Великобритании